Ката́й — русское прозвище, прозвищное имя. В письменных памятниках до XVII века не зафиксировано. В большинстве случаев было, вероятно, вторым, дополнительным именем.

Происхождение 
Прозвищное имя Катай произошло от глагола ката́ть. Часть исследователей связывает возможное происхождение прозвища с повелительным наклонением глагола. Другие выводят прозвище катай (бесшабашный, разгульный человек) из одного из значений глагола катать (жить без оглядки, гулять, кутить).

Фамилия Катаев и населённые пункты Катаево 

От русского прозвищного имени Катай (не путать с катаем — представителем башкирского рода Катай) произошла русская патронимная фамилия Ката́ев и все топонимы Ката́ево в зоне расселения русских (следует отличать от аналогичных башкирских названий, произошедших от башкирского катая).

Все русские населённые пункты с названием Катаево возникли не позже XVIII века — времени исчезновения прозвищного имени Катай. Исчезновение имени Катай было связано с полным запретом правительством Петра I всех нецерковных имён в конце XVII — начале XVIII века.

Производные имена и фамилии 
От Катая произошло уменьшительное личное имя Катайка, а от него — фамилии Катайкин и Катайков.

Внутригородские и внутрисельские объекты 

Все известные названия улиц Катаева, переулков Катаева и Катаевых проулков связаны с именами конкретных людей с фамилией Катаев.
 Переулок Катаева в Одессе назван в честь В. П. Катаева.
 Катаев проулок в селе Абрамово Арзамасского района Нижегородской области назван по фамилии церковного старосты.

Примечания

Литература 
 Климкова Л. А. Ката́ев проу́лок // Климкова Л. А. Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье): В 3-х частях. Ч. 2. К-О. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 29.
 Суперанская А. В., Суслова А. В. Современные русские фамилии. — М.: Наука, 1981. — 176 с.
 Унбегаун Б.-О. Русские фамилии = Russian surnames / Пер. с англ.; общ. ред. Б. А. Успенского. — 2-е изд., испр. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. — С. 125, 184.
 Федосюк Ю. А. Катаев // Федосюк Ю. А. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. — 5-е изд. — М.: Флинта, Наука, 2004. — С. 94.
 Шумилов Е. Н. Катаево // Шумилов Е. Н. Тимошка Пермитин из деревни Пермяки. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1991. — С. 50.

Древнерусские мужские имена
Некалендарные имена
Прозвищные имена